Harp Lager – birra irlandese.
 High Adventure Role Playing – gioco di ruolo fantasy.
 Hatfield Risc Processor – microprocessore.
 HARP – album di Holly Near del 1985.